Rebellion, német heavy metal együttes
Rebellion, az Arcade Fire együttes dala
Rebellion, a Linkin Park együttes dala Daron Malakian közreműködésével
Rebellion Racing, svájci autóverseny-csapat (WEC, Le Mans)